Miejscowości w USA:
 Pea Ridge – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Pea Ridge – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Pea Ridge – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Cabell
Gminy w USA:
 Pea Ridge (ang. Pea Ridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown